August Bödecker ist der Name von

* August Bödecker (Lehrer) (1838–1919), deutscher Pädagoge, Landwirt und Initiator der Zuckerfabrik und Geldinstitute in Lehrte
 August Bödecker (Flugpionier) (1910–1954), stellte am 9. und 10. Dezember 1938 gemeinsam mit Karl-Heinz Zander einen Weltrekord im Dauersegelflug auf
 August Bödecker (Gewerkschafter) (1880–1944), deutscher Schaffner und Zugführer im Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands, starb im Konzentrationslager Neuengamme